Die Vorhand ist:

 bei Strategiespielen ein Zug, der beantwortet werden muss, siehe Vorhand und Nachhand
 beim Skat der Spieler, der die erste Karte eines Stichs ausspielt, siehe Vorhand (Skat)
 bei Ballspielen ein Schlag, bei der die Ausholbewegung des Schlagarmes seitlich vom Körper erfolgt, siehe Vorhand und Rückhand
 der vordere Körperteil bei Pferden, siehe Exterieur (Pferd)
 ein juristischer Begriff, siehe Vorkaufsrecht